Sibirotitan astrosacralis es la única especie conocida del género extinto Sibirotitan ("titán de Siberia") de dinosaurio saurópodo sonfospóndilo, que vivió a mediados del período cretácico, entre 125 a 113  millones de años, durante el Aptiense, en lo que es hoy Asia. Sus restos se encontraron en la Formación Ilek de Rusia. Solo se conoce a una especie, S. astrosacralis.

Descripción
Usando una de las vértebras cervicales, se intentó dar una estimación del tamaño del animal. Se halló que se correspondería de manera aproximada con la talla del saurópodo diplodocoideo Apatosaurus, y se sugirió que es posible que hubiera alcanzado una masa similar, de 20 toneladas.
Se determinaron dos características para distinguir a este género de sus parientes cercanos. La cresta del hiposfeno en sus vértebras dorsales era particularmente alta, a diferencia de otros miembros de los Titanosauriformes; esta es la única autapomorfia del taxón. Su posesión de solo cinco vértebras del sacro lo diferencia de todos los demás sonfospóndilos, así como la posesión de seis es una sinapomorfia de ese clado. Se ha señalado que los juveniles tenían menos vértebras, pero dada la edad adulta del individuo examinado, este rasgo podría ser visto como una reversión evolutiva.

Descubrimiento e investigación
El material asignado a Sibirotitan fue hallado en la localidad Shestakovo 1 de la Formación Ilek, depositado en un barranco en el banco derecho del río Kiya, cerca de Shestakovo en el óblast de Kémerovo, al oeste de Siberia, Rusia. Restos de vertebrados fueron recuperados allí por primera vez en 1953, y los grandes restos de dinosaurios se encontraron en la década de 1960. Los restos definitivos de saurópodos fueron descubiertos durante las expediciones hechas en 1994 y 1995. En 2002, Averianov et al. describieron un pie razonablemente completo; este era un material insuficiente para nombrar el taxón, pero ellos lo identificaron como un miembro de los Titanosauriformes, señalando que los dientes de la localidad indicarían una posible identidad como un braquiosáurido, pero una vértebra caudal de una localidad cercana sugería igualmente la presencia de un titanosauriano.

Los especímenes continuarían olvidados, hasta que en 2017 Averianov et al. les dieron nombre a los que podían ser referidos con seguridad a un mismo taxón, al que se le llamó S. astrosacralis. Estos incluyen dientes, un sacro, algunas vértebras y material del pie. Esto lo convierte en la segunda especie nombrada del país, tras Tengrisaurus, nombrado algo antes en el mismo año. El género Arkharavia, nombrado en 2010, fue descrito originalmente como un saurópodo pero fue luego reasignado a los hadrosáuridos. Adicionalmente, los autores señalaron que Sibirotitan era una de las más antiguas especies de saurópodo conocidas de Asia.

Fue apodado informalmente "Sibirosaurus" en las notas de prensa en 2015. El nombre final de Sibirotitan se deriva de Siberia, en donde fue hallado, y del término griego Τιτάν (titán), el segundo grupo de seres divinos de la mitología griega que preceden a los dioses olímpicos. El nombre de la especie, S. astrosacralis se deriva del griego ἄστρον, astros, que significa "estrella", y el latín os sacrum, que significa "hueso del sacro". Esto se refiere a la forma de estrella que adoptan las costillas del sacro al radiarse en vista dorsal.

Muchos de los especímenes referidos, aunque desarticulados, se cree que pertenecen a un único individuo; esto sugiere que los grandes restos hallados durante la década de 1960 pudieron haber sido del mismo esqueleto que los restos hallados después, tan recientemente como 2011. Un único centro de una vértebra cervical fue reportado como perteneciente a un individuo juvenil diferente, mientras que el resto pertenece a un animal adulto. Entre sus fósiles, el espécimen PM TGU 120/10-Sh1-22, una vértebra dorsal, fue seleccionada como el holotipo.

Clasificación
Se señalaron varios rasgos en los restos descubiertos, cuatro de los cuales permitieron su clasificación en el grupo Titanosauriformes. Estos incluyen la forma en que las coronas dentales se alinean en la mandíbula, la textura del hueso presacral, y tanto el alargamiento como la naturaleza cóncava de ciertas partes de los centros de las vértebras cervicales. Una característica adicional, relacionada con el tamaño del arco de las vértebras cervicales, fue usado para asignarlo más específicamente como un miembro de los Somphospondyli. Se halló que compartía rasgos de sus vértebras y costillas con Epachthosaurus y Euhelopus.

Se llevó a cabo además un análisis filogenético. Los autores hicieron notar que existen muchas matrices diferentes y contradictorias entre sí para analizar la sistemática de los Titanosauriformes, debido a que muchos taxones son muy mal conocidos. Debido a esto, se escogió la matriz de Mannion et al. de 2013, ya que está está bien equipada para analizar titanosauriformes basales. En este análisis, se determinó que era un sonfospóndilo no titanosauriano avanzado.

Filogenia
El cladograma mostrado a continuación reproduce el análisis de Averianov de 2018 que sigue los lineamientos de Mannion et al. de 2013.

Referencias

Enlaces externos 

Sauropoda
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico